Adair County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Adair County Courthouse (Greenfield), Iowa, NRHP-ID-Nr. 81000224
 Adair County Courthouse (Columbia), Kentucky, ID-Nr. 74000847
 Adair County Courthouse (Kirksville), Missouri, ID-Nr. 78001636
 Adair County Courthouse (Stilwell), Oklahoma, ID-Nr. 84002927